Les Fabii Vibulani et Fabii Ambusti sont des patriciens romains membres d'une branche de la gens Fabia. Ils occupent de hautes magistratures au cours des . À l'origine, ils portent le cognomen Vibulanus mais durant le dernier quart du  apparaît le cognomen Ambustus qui finit par définitivement supplanter le cognomen Vibulanus. Ambustus signifie « brûlé, roussi ».

Principaux membres 
 Kaeso Fabius, 
 Quintus Fabius Vibulanus, fils du précédent, consul en 485 et 482 av. J.-C.
 Kaeso Fabius Vibulanus, frère du précédent, consul en 484, 481 et 479 av. J.-C.
 Marcus Fabius Vibulanus, frère du précédent, consul en 483 et 480 av. J.-C.
 Quintus Fabius Vibulanus, fils du précédent, consul en 467, 465 et 459 av. J.-C. et décemvir en 450 et 449 av. J.-C.
 Quintus Fabius Vibulanus Ambustus, fils du précédent, consul en 423 av. J.-C. et tribun consulaire en 416 et 414 av. J.-C.
 Numerius Fabius Vibulanus, frère du précédent, consul en 421 av. J.-C. et tribun consulaire en 415 et 407 av. J.-C.
 Marcus Fabius Vibulanus, frère du précédent, consul en 442 av. J.-C. et tribun consulaire en 433 av. J.-C.
 Numerius Fabius Ambustus, fils du précédent, tribun consulaire en 406 et 390 av. J.-C.
 Marcus Fabius Ambustus, fils du précédent, consul en 360, 356 et 354 av. J.-C., dictateur en 351 av. J.-C. et maître de cavalerie en 322 av. J.-C.
 Caius Fabius Ambustus, frère du précédent, consul en 358 av. J.-C.
 Quintus Fabius Ambustus Vibulanus, oncle du précédent, consul en 412 av. J.-C. et tribun consulaire en 390 av. J.-C.
 Kaeso Fabius Ambustus, frère du précédent, tribun consulaire en 404, 401, 395 et 390 av. J.-C.
 Marcus Fabius Ambustus, fils du précédent, tribun consulaire en 381 et 369 av. J.-C. et censeur en 363 av. J.-C.
 Quintus Fabius Ambustus, maître de cavalerie en 344 av. J.-C. et dictateur en 321 av. J.-C.